

Книги 
 «Друг несчастных» — слёзная драма Михаила Хераскова.
 «Клавиго» — драма Иоганна Вольфганга Гёте.
 «Страдания юного Вертера» — роман Иоганна Вольфганга Гёте.

Новые книги 
 Джереми Бентам — The White Bull
 Генри Брук — Juliet Grenville
 Иоганн Вольфганг фон Гёте — «Страдания юного Вертера»
 Чарльз Джонстон — The History of Arsaces
 Ньюгетский справочник

Драмы 
 Майлз Питер Эндрюз — The Election
 Джон Бюргойн — The Maid of the Oaks
 Джордж Колмен — The Man of Business
 Чарлз Дибдин — The Waterman
 Иоганн Вольфганг фон Гёте Johann Wolfgang von Goethe — Clavigo
 Томас Халл — Henry the Second
 Хью келли — The Romance of an Hour

Поэзия 
 Джеймс Битти — The Minstrel, volume 2
 Уилльям Данкин — Poetical Works
 Оливер Голдсмит — Oliver Goldsmith — Retaliation
 Ричард Грейвс — The Progress of Gallantry
 Уилльям Мэйсон — An Heroic Postscript to the Public
 Ханна Мор — The Inflexible Captive
 Генри Джеймс Пи — Farringdon Hill
 Мэри Скотт — The Female Advocate
 Уилльям Уайтхед — Plays and Poems, by William Whitehead, Esq. Poet Laureat

Нехудожественная литература 
 Джакомо Казанова — Istoria delle turbolenze della Polonia
 Джозеф Крадок — Village Memoirs
 Мартин Герберт — De cantu et musica sacra
 Оливер Голдсмит Oliver Goldsmith — The Grecian History
 — Истрия о Земле и Природе
 Генри Хоум — Sketches of the History of Man
 Томас Джефферсон — A Summary View of the Rights of British America
 Сэмюэл Джонсон — The Patriot
 Энтони-Саймон Ле Паг дю Прац — The History of Louisiana, или Западной части Вирджинии и Каролины; Английский переводчик, одного тома — Histoire de la Louisiane, опубликованный в 1758 году
 Джозеф Пристли — Experiments and Observations on Different Kinds of Air
 Уильям Ричардсон — A Philosophical Analysis and Illustration of Some of Shakespeare’s Remarkable Characters
 Филип Дормер Стэнхоуп — Letters to his Son
 Хорас Уолпол — A Description of Strawberry-Hill
 Томас Уортон — The History of English Poetry
 Джон Уэсли — Thoughts upon Slavery

Родились 
 1 января — Пьетро Джордани, итальянский учёный, искусствовед и писатель (умер в 1848 году)
 18 января — Анна Петровна Бунина, первая крупная русская поэтесса, Русская Сапфо и Десятая Муза, как называли её современники (умерла в 1829).
 24 февраля — Арчибальд Констебл издатель (умер в 1827)
 12 августа — Роберт Саути (), английский поэт-романтик, представитель «озёрной школы» (умер в 1843).

Скончались 
 4 апреля — Оливер Голдсмит, английский прозаик, поэт и драматург ирландского происхождения, яркий представитель сентиментализма (родился в 1730).
 28 апреля — Готфрид Ленгнич, историк (родился в 1689 году)
 16 октября — Роберт Фергюссон, поэт-лирик (родился в 1750 году) (повреждение головного мозга)

Все хронологические списки